Desmarcheliers ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Desmarcheliers (1884–1914), französischer Turner
 Charles Desmarcheliers (Lebensdaten unbekannt), französischer Turner